Spojení písmen U a T může mít různé významy:

UT
 Universal Time – univerzální čas
 Unreal Tournament – multiplayerová počítačová hra
 zkratka pro americký stát Utah
 zkratka pro University of Texas

Ut 
 teplotní napětí – Ut=kt/q  =25,7mV

ut 
 již neužívaná solmizační slabika

Související články 
 UT-1 Jakovlev, sovětský cvičný letoun
 UT-2 Jakovlev, sovětský cvičný letoun

Zkratky
Značky